Ravetch ist der Familienname von

 Irving Ravetch (1920–2010), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Jeffrey Ravetch (* 1951), Immunologe an der Rockefeller University